Spring Creek ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Spring Creek (Arkansas)
 Spring Creek (Florida)
 Spring Creek (Kentucky)
 Spring Creek (Minnesota)
 Spring Creek (Mississippi)
 Spring Creek (Missouri)
 Spring Creek (Nevada)
 Spring Creek (Beaufort County, North Carolina)
 Spring Creek (Madison County, North Carolina)
 Spring Creek (Oklahoma)
 Spring Creek (Lehigh County, Pennsylvania)
 Spring Creek (Warren County, Pennsylvania)
 Spring Creek (South Dakota), im Todd County
 Spring Creek (Henry County, Tennessee)
 Spring Creek (Lawrence County, Tennessee)
 Spring Creek (Madison County, Tennessee)
 Spring Creek (McMinn County, Tennessee)
 Spring Creek (Perry County, Tennessee)
 Spring Creek (Warren County, Tennessee)
 Spring Creek (San Saba County, Texas)
 Spring Creek (Throckmorton County, Texas)
 Spring Creek (Virginia)
 Spring Creek (West Virginia)
 Spring Creek Colony, South Dakota
 Spring Creek Junction, Montana

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Spring Creek (Alabama)
 Spring Creek (Florida)
 Spring Creek (Illinois)
 Spring Creek (Cheyenne River), Zufluss des Cheyenne River in South Dakota
 Spring Creek (Texas)

Fließgewässer in Australien:
 Spring Creek (Bogie River), Nebenfluss des Bogie River in Queensland
 Spring Creek (Bow River), Nebenfluss des Bow River (Ord River) in Western Australia
 Spring Creek (Broken River), Nebenfluss des Broken River (Bowen River)  in Queensland
 Spring Creek (Brown River), Nebenfluss des Brown River (Comet River)  in Queensland
 Spring Creek (Cape River), Nebenfluss des Cape River (Burdekin River) in Queensland
 Spring Creek (Chapman River), Nebenfluss des Chapman River (Durack River) in Western Australia
 Spring Creek (Dawson River), Nebenfluss des Dawson River (Fitzroy River) in Queensland
 Spring Creek (Don River), Nebenfluss des Don River (Dawson River) in Queensland
 Spring Creek (Dry River), Nebenfluss des Dry River (Burdekin River) in Queensland
 Spring Creek (East Baines River), Nebenfluss des East Baines River im Northern Territory
 Spring Creek (East Strelley River), Nebenfluss des East Strelley River in Western Australia
 Spring Creek (Etheridge River), Nebenfluss des Etheridge River in Queensland
 Spring Creek (Flinders River), Nebenfluss des Flinders River in Queensland
 Spring Creek (Gilbert River), Nebenfluss des Gilbert River (Golf von Carpentaria) in Queensland
 Spring Creek (Little River), Nebenfluss des Little River (Gilbert River) in Queensland
 Spring Creek (Lyons River), Nebenfluss des Lyons River (Gascoyne River) in Western Australia
 Spring Creek (Margaret River), Nebenfluss des Margaret River (Fitzroy River) in Western Australia
 Spring Creek (Mayne River), Nebenfluss des Mayne River in Queensland
 Spring Creek (Nogoa River), Nebenfluss des Nogoa River in Queensland
 Spring Creek (North Kennedy River), Nebenfluss des North Kennedy River in Queensland
 Spring Creek (Ord River), Nebenflüsse des Ord River (Cambridge Gulf) in Western Australia
 Spring Creek (St. George River), Nebenfluss des St. George River (Mitchell River) in Queensland
 Spring Creek (Victoria River), Nebenflüsse des Victoria River (Joseph Bonaparte Gulf) im Northern Territory
 Spring Creek (Victoria River, Cobungra), Nebenfluss des Victoria River (Cobungra River) in Viktoria

Siehe auch:
 Spring Creek Correctional Center, Hochsicherheitsgefängnis im Bundesstaat Alaska
 Spring Creek Township
 Spring Creek School